Soeda bezeichnet:
 Soeda (Fukuoka), eine Stadt in der japanischen Präfektur Fukuoka

Soeda ist der Familienname folgender Personen:
 Gō Soeda (* 1984), japanischer Tennisspieler
 Takashi Soeda (* 1993), japanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Soyeda Juichi (* 1864; ), japanischer Bankier und Vize-Finanzminister